Triaenops rufus est un nom scientifique pouvant désigner :
 Triaenops menamena Goodman & Ranivo, 2009, espèce de chauve-souris malgache qui a été nommée ainsi jusqu'en 2009 lors de la révision du matériel type de T. rufus qui s'est avéré concerner Triaenops persicus ;
 Triaenops persicus Dobson, 1871 dont T. rufus est dorénavant un synonyme depuis 2009.